Groitsch bezeichnet mehrere Orte

 Groitsch (Petersberg), Ortsteil von Petersberg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Gručovice (Groitsch), Ortsteil von Březová, Okres Opava, Tschechien